Özkök est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1947), journaliste et éditorialiste turc
Hilmi Özkök (né en 1940), général et chef d'état-major turc

Homonymie de patronyme